Daniel Cleary (né le  à Carbonear au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier.

Carrière 
Choisi en 1997 en  par les Blackhawks de Chicago et après une carrière junior remarqué avec les Bulls de Belleville, il joue rapidement pour les Oilers d'Edmonton, échangé contre Boris Mironov deux ans après son arrivée dans l'Illinois.

Il rejoint en 2003 les Coyotes de Phoenix et après le lockout 2004-2005, il quitte Phoenix ne tombant pas d'accord sur un nouveau contrat salarial et rejoint le camp d'entraînement des Red Wings de Détroit où il signera un contrat quelques jours plus tard.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1994-1995 || Bulls de Belleville || LHO || 62 || 26 || 55 || 81 || 62 || 16 || 7 || 10 || 17 || 23
|-
| 1995-1996 || Bulls de Belleville || LHO || 64 || 53 || 62 || 115 || 74 || 14 || 10 || 17 || 27 || 40
|- 
| 1996-1997 || Bulls de Belleville || LHO || 64 || 32 || 48 || 80 || 88 || 6 || 3 || 4 || 7 || 6
|-
| 1997-1998 || Bulls de Belleville || LHO || 30 || 16 || 31 || 47 || 14 || 10 || 6 || 17 || 23 || 10
|- 
| 1997-1998 || Ice d'Indianapolis || LIH || 4 || 2 || 1 || 2 || 6 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1997-1998 || Blackhawks de Chicago || LNH || 6 || 0 || 0 || 0 || 0 || -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 1998-1999 || Blackhawks de Chicago || LNH || 35 || 4 || 5 || 9 || 24 || -|| -|| -|| -|| -
|- 
|1998-1999 || Pirates de Portland || LAH || 30 || 9 || 17 || 26 || 74 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999 || Bulldogs de Hamilton || LAH || 9 || 0 || 1 || 1 || 7 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 1999-2000 || Bulldogs de Hamilton || LAH || 58 || 22 || 52 || 74 || 108 || 5 || 2 || 3 || 5 || 18
|- 
| 1999-2000 || Oilers d'Edmonton || LNH || 17 || 3 || 2 || 5 || 8 || 4 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2000-2001 || Oilers d'Edmonton || LNH || 81 || 14 || 21 || 35 || 37 || 6 || 1 || 1 || 2 || 8
|- 
| 2001-2002 || Oilers d'Edmonton || LNH || 65 || 10 || 19 || 29 || 51 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003 || Oilers d'Edmonton || LNH || 57 || 4 || 13 || 17 || 31 ||-|| -|| -|| -|| -
|- 
| 2003-2004 || Coyotes de Phoenix || LNH || 68 || 6 || 11 || 17 || 42 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005 || Mora IK || Elitserien || 47 || 11 || 26 || 37 || 138 || -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 2005-2006 || Red Wings de Détroit || LNH || 77 || 3 || 12 || 15 || 40 || 6 || 0 || 1 || 1 || 6
|-
| 2006-2007 || Red Wings de Détroit || LNH || 71 || 20 || 20 || 40 || 24 || 18 || 4 || 8 || 12 || 30
|- 
|2007-2008 || Red Wings de Détroit || LNH || 63 || 20 || 22 || 42 || 33 || 22 || 2 || 1 || 3 || 4
|-
|2008-2009 || Red Wings de Détroit || LNH || 74 || 14 || 26 || 40 || 46 || 23 || 9 || 6 || 15 || 12
|-
|2009-2010 || Red Wings de Détroit || LNH || 64 || 15 || 19 || 34 || 29 || 12 || 2 || 0 || 2 || 4
|-
|2010-2011 || Red Wings de Détroit || LNH || 68|| 26|| 20|| 46|| 20|| 11|| 2|| 4|| 6|| 6
|-
|2011-2012 || Red Wings de Détroit || LNH || 75|| 12|| 21|| 33|| 30|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|2012-2013 || Red Wings de Détroit || LNH || 48 || 9 || 6 || 15 || 40 || 14 || 4 || 6 || 10 || 2 
|-
|2013-2014 || Red Wings de Détroit || LNH || 52 || 4 || 4 || 8 || 31 || - || - || - || - || -
|-
|2014-2015 || Red Wings de Détroit || LNH || 17 || 1 || 1 || 2 || 6 || - || - || - || - || -
|-
|2015-2016 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 35 || 3 || 12 || 15 || 8 || 9 || 0 || 0 || 0 || 6

| 938 || 165 || 222 || 387 || 492 || 121 || 24 || 28 || 52 || 76

Au niveau international 
Il représente le Canada au niveau international.

|-
| 2002 || align=left|Championnat du monde || 7 || 2 || 1 || 3 || 2 || align=left|

Références 

Naissance en décembre 1978
Naissance à Terre-Neuve-et-Labrador
Joueur international canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Bulls de Belleville
Choix de repêchage des Blackhawks de Chicago
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Coyotes de Phoenix
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur du Ice d'Indianapolis
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Champion de la Coupe Stanley
Joueur du Mora IK
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)